Царево — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Лычёвской волости.

География 
Расположена в 39 км к юго-востоку от райцентра Великие Луки и в 8 км к северу от бывшего волостного центра Успенское.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2001 года составила 57 жителей.

История 
С января 1995 до декабря 2005 года деревня входила в состав бывшей Федорковской волости, с января 2006 до декабря 2014 года деревня входила в состав ныне упразднённой Успенской волости.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Великолукского района